А́вас ( — авва) — село в Греции. Расположено на высоте 110 м над уровнем моря. Административно относится к общине (диму) Александруполис в периферийной единице Эврос в периферии Восточная Македония и Фракия. Площадь 58,942 км². Население 527 человек по переписи 2011 года.

14 августа 1924 года () создано сообщество Авас ().

У села находятся руины крепости. В османский период село называлось Дервент (, ,  от  — «закрытые ворота»).

Население

Примечания 

Населённые пункты Греции
Эврос